Ženská čtyřhra Internazionali BNL d'Italia 2020 probíhala ve druhé polovině září 2020, v dodatečně určeném termínu v důsledku pandemie covidu-19. Do deblové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl bělorusko-australský pár Viktoria Azarenková a Ashleigh Bartyová, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Vítězem se stal první světový pár složený z Tchajwanky Sie Su-wej a Češky Barbory Strýcové, který ve finále zdolal německo-rumunskou dvojici Anna-Lena Friedsamová a Ioana Raluca Olaruová po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a na cestě za titulem neztratily žádnou sadu. V probíhající sezóně navázaly na triumfy z Brisbane, Dubaje a Dauhá, což znamenalo, že ovládly čtyři z pěti turnajů, do nichž jako pár nastoupily. Společně vybojovaly devátou trofej. 34letá Sieová si připsala dvacátý osmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Strýcovou téhož věku to bylo třicáté první turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (vítězky)
  Tímea Babosová /  Čang Šuaj (2. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Jeļena Ostapenková 2. kolo)
  Nicole Melicharová /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Kirsten Flipkensová /  Elise Mertensová (odstoupily)
  Veronika Kuděrmetovová /  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (semifinále)
  Sofia Keninová /  Bethanie Matteková-Sandsová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2020